Savine steht für folgende geografische Objekte in Frankreich:

 Sainte-Savine, Gemeinde im Département Aube, Region Grand Est
 Saint-Amant-Roche-Savine, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme, Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Col de la Savine, Gebirgspass im Département Jura, Region Bourgogne-Franche-Comté

Savine ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Savine (1881–1949), amerikanischer Komponist, Dirigent und Gesangspädagoge
 Léopold Pierre Antoine Savine (1861–1934), französischer Bildhauer